Вілла́р-д'Ері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний схід від Парижа, 105 км на схід від Ліона, 19 км на схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 260,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллар-д'Ері на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар-д'Ері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар-д'Ері на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар-д'Ері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар-д'Ері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя